Уэнделл (англ. Wendell)

Населённые пункты 
 Уэнделл (город, Миннесота)

Фамилии 
  (род. 1964) — американский баскетболист.
 Уэнделл, Джеймс — американский легкоатлет.